Norra Hällsjön kan syfta på:

Byar 
 Hällsjön, Ludvika kommun

Sjöar 

 Norra Hällsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (17,1 ha)
Norra Hällsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (27,5 ha)

Se även
 Hällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn